Выгонка:

 Выгонка — комплекс мер по ускорению роста растений, широко применяется в цветоводстве и парниковом выращивании растений.
 Выгонка (калюка) — русско-пастушеское название духового музыкального инструмента, являющегося разновидностью продольной обертоновой флейты без игровых отверстий.

См. также 
 Выгон (значения)